Ньюберг () — английский топоним:
 Ньюберг — тауншип в округе Филмор, штат Миннесота, США.
 Ньюберг — город в округе Ориндж, штат Нью-Йорк, США.